Сезон 1927/28 стал для «Манчестер Юнайтед» 32-м сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном после возвращения в Первый дивизион.

«Юнайтед» завершил сезон на 18-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая позиция в лиге

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1927/28 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1927/1928
Манчестер Юнайтед